Hermes puede referirse a:

Dioses 
 Hermes, dios griego.
 Hermes Trismegisto, sincretismo de Hermes y Tot (dios egipcio).
Véase también:hermetismo, hermético, caduceo, vara de Hermes, hermes Ludovisi, Hermes con el niño Dioniso

Santos y mártires 
Santos y mártires con los nombres Hermes, Hermetes, Ermete, Erme o Erbin:
 Hermes de Marsella († hacia 292), martirizado en Marsella bajo Diocleciano, junto a Adriano, Félix, Eunúculo, enero y otros veintiún compañeros, festejado el 1 de marzo. 
 Hermes mártir (compañero de Publio, Víctor y Papias) (siglo IV), martirizado en África junto a Publio, Víctor y Papias, con fiesta el 2 de noviembre. 
 Hermes mártir (compañero de Taxe) (siglo VI), martirizado en Galatz (Moldavia), a orillas del Danubio, con fiesta el 18 de octubre.
 San Hermes de Dumnonia o Erbin de Dumnonia (Hermes de Dumnonia), rey de Dumnonia y santo de Gales, del siglo V.
 San Erme (Erme (santo)), santo córnico.

 San Hermes, mártir con Cayo, conmemorado el 4 de enero.
 San Hermes el ermitaño, ermitaño, proclamado santo vox populi, vox Dei, conmemorado el 9 de julio.
 San Hermes, mártir con Julio, conmemorado el 25 de agosto.
 San Hermes de Roma († 117, 120 o 133), mártir en Roma, conmemorado el 28 de agosto.
 San Hermes de Heraclea († 304), mártir con Felipe y Severo, conmemorado el 22 de octubre.
 San Hermes de Mira, mártir con Nicandro, conmemorado el 4 de noviembre.
 San Hermes de Bononia († hacia 270), exorcista mártir en Vidin, conmemorado el 30 de diciembre.

Arte 
 Herma

Astronomía 
 Hermes, asteroide.

Topónimos 
 Hermes, localidad francesa en el departamento de Oise.
 Pearl y Hermes, atolón de Hawái.

Apellido 
 Johann Timotheus Hermes (1738–1821), novelista alemán.
 Georg Hermes (1775–1831), teólogo y filósofo católico.
 Johann Gustav Hermes (1846–1912), matemático alemán.
 Andreas Hermes (1878–1964), político alemán.
 Hans Hermes (1912 – 2003), matemático alemán.
 Oscar Hermes Villordo (1928 - 1994), escritor argentino.
 Corinne Hermès (1961-), cantante francesa.
 Carli Hermès (1963-), fotógrafo alemán.
 Iván Hermés (1976-), actor español.

Música 
 Hërmës

Nombre 
 Hermes Camelo (1950-), actor y actor de doblaje colombiano.
 Hermes Rodrigues da Fonseca (1855-1923), presidente de Brasil.
 Hermes Pan (1910–1990), bailarín y coreógrafo estadounidense.
 Hermes Peña Torres (1938-1964), militar cubano.
 Hermes Binner (1943-), médico y político argentino.
 Hermes Gamonal (1977-), tenista chileno.
 Hermes Palomino (1988-), futbolista venezolano.
 Hermes Barahona, deportista salvadoreño.
 En italiano Ermete:
Ermete Zacconi
Ermete Novelli

Naves y astronaves 
 HMS Hermes, nombre de varios buques británicos.
 Transbordador Hermes, proyecto cancelado de la Agencia Espacial Europea.
 Hermes, satélite de comunicaciones experimental canadiense.

Revistas 
 Hermes (revista del País Vasco), publicada de 1917 a 1922.
 Hermes (revista de museología), desde 2009.
 Hermes (revista del mundo clásico), desde 2009.
 Hermès, revista científica francesa.

Empresas 
 Hermès, empresa francesa de artículos de lujo.

Filatelia 
 Hermes, el primer sello de correos griego.

Ficción 
 Hermes Conrad, personaje de la serie animada Futurama.
 Hermes, lechuza mascota de Percy Weasley en la saga Harry Potter de J. K. Rowling.
 Hermes, personaje de DC Comics basado en el dios griego del mismo nombre.

Notas